Горлин — фамилия еврейского происхождения; имеет женскую форму . Известные носители:

 Горлин, Дэн — программист-разработчик компьютерных игр, дизайнер и основатель компании Dan Gorlin Productions.
 Горлин, Михаил Генрихович — русский поэт-эмигрант.
 Горлин, Самуил Матусович — советский учёный-механик.
 Горлин, Роберт Дж. — профессор-исследователь в Университете Миннесоты.
 Горлин, Эйтан — американский писатель, режиссер и актёр.

